O Campeonato Carioca Feminino de 1983 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1983
Basquetebol de 1983 no Brasil